Der Wahlkreis Gera II  (Wahlkreis 42) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst den südlichen Teil der kreisfreien Stadt Gera mit den Stadtteilen Alt-Taubenpreskeln, Dürrenebersdorf, Falka, Gera, Kaimberg, Langengrobsdorf, Lietzsch, Naulitz, Poris-Lengefeld, Thränitz, Weißig, Zeulsdorf und Zschippern. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 38.316 Einwohner, von denen 17.753 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 46,3 %.

Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke. In der Landtagswahl 2019 erzielte im Wahlkreis Gera II jedoch die AfD mit 32,9 % die meisten Stimmen.

Ergebnis 2019 
Die Landtagswahl in Thüringen 2019 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Ergebnis 2014 
Die Landtagswahl in Thüringen 2014 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Ergebnis 2009 
Die Landtagswahl in Thüringen 2009 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis:

Ergebnis 2004 
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2004 traten folgende Kandidaten an:

Bisherige Abgeordnete 
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Gera I waren:

Nachdem Birgit Diezel, Thüringer Finanzministerin seit 2002, ihr Direktmandat im Wahlkreis Gera II 2004 an Dieter Hausold verloren hatte, trat sie 2009 im Wahlkreis Gera I an und verlor dort ebenfalls gegen die Kandidatin der Linkspartei, Margit Jung.

Einzelnachweise 

Gera I
Politik (Gera)